Flopp kan syfta på:

 Flopp – en teknik inom höjdhopp, se Fosbury-flopp
 Flopp (misslyckande) – en produkt eller tjänst som aldrig slagit igenom på marknaden.
 Flopp (seriefigur) – en seriefigur, husse till hunden Flippen i Fähunden 1975-1994
 Floppen (Texas hold'em) – de tre första gemensamma korten som läggs uppåtvända på bordet i Texas hold'em

Se även
 Floppy disk eller flexible disk – en böjlig, magnetisk skiva, se Diskett
 Flop – ett slag i golf
 Flip (olika betydelser)
Flipper – flera betydelser